Ошский троллейбус — троллейбусная система в городе Ош. Система открыта 1 ноября 1977 года и стала второй по счёту троллейбусной системой Киргизии (после Бишкека).

Маршруты 

Первоначально троллейбусный маршрут номер 1 курсировал от остановки общественного транспорта "ХБК" до "Гренажный завод (школа-интернат им. У. Салиевой)" и обратно. Впоследствии маршрут был продолжен до Студенческого городка (конечная остановка "ОшТУ").
 Схема маршрутов 
 Ошский троллейбус на странице маршрутов троллейбусных систем Киргизии

Подвижной состав 

 ЗИУ-682ВОА — 12 штук;
 ЗИУ-682ГОО — 10 штук.
 Тролза-5264.05 «Слобода» - 1
 ТролЗа-5275.03 «Оптима» - 23. Троллейбусы этой модели поступили в Ош в 2017 году. Это самое крупное обновление троллейбусного парка с 1991 года.

База данных ПС Ошского троллейбуса

Перспективы 
В перспективе планируется построить троллейбусную линию по улицам Г. Айтиева, Б. Осмонова и Мамырова до жилмассива "Ак-Тилек" через мкрн «Западный (Кулатов)». Сроки строительства неизвестны. По линии будет запущен троллейбусный маршрут № 3 «Ак-Тилек — ОшТУ».

Примечания

Ссылки 

Ошский троллейбус на сайте о троллейбусных системах Кыргызстана 

Транспортные здания и сооружения, построенные в 1977 году
Троллейбусные системы СССР
Троллейбусные системы Киргизии
Здания и сооружения, построенные в 1977 году в СССР
Появились в XX веке в Киргизии
1977 год в Киргизии